Юрко́ва — женская форма русской фамилии  и топоним.

Известные носительницы  Юркова, Александра Илларионовна (1952—2015) — российский театральный деятель.
 Юркова, Елена Анатольевна (род. 1976) — российская футболистка.
 Юркова, Лидия Витальевна (род. 1967) — советская и белорусская легкоатлетка.
 Юркова, Татьяна Дмитриевна (1872—1957) — российский и советский педагог, Герой Труда.

 Топоним 
 Юркова — река в России, левый приток реки Тым, протекает в Красноярском крае.

См. также